Tajemnicze i niewiarygodne przygody agenta kosmicznego (tytuł oryginału: Les aventures mystérieuses et rocambolesques de l’agent spatial) – francuskojęzyczny cykl komiksowy opublikowany w latach 1985–1986 na łamach belgijskiego czasopisma "Tintin" z okazji czterdziestej rocznicy jego powstania. Składa się z sześćdziesięciu jednoplanszowych odcinków, z których każdy narysowany jest przez innego autora lub grupę autorów. W każdym odcinku bohaterowie spotykają inną znaną postać komiksową, charakterystyczną dla twórczości danego autora. Po publikacji w "Tintin" cykl ukazał się w 1986 w albumie L’Aventure du journal Tintin – 40 ans de bandes dessinées nakładem wydawnictwa Le Lombard. Cykl nie ukazał się w Polsce w całości, natomiast pojedyncze odcinki pojawiły się po polsku w zbiorczych wydaniach serii komiksowych Yans, Bruce J. Hawker i Hugo.

Treść 
Ric Hochet i komisarz Bourdon zostają porwani przez pozaziemski statek kosmiczny. Pilotuje go kosmiczny agent, który ma za zadanie zebranie informacji o planecie Ziemia i jej mieszkańcach. Rozpoczynają wyprawę w czasie i przestrzeni, w trakcie której napotkają wielu znanych bohaterów komiksowych.

Odcinki

Linki zewnętrzne 
 Album (1986) auf lejournaldetintin.free.fr (jęz. francuski)

Przypisy 

Belgijskie komiksy
Komiksy przygodowe
Komiksy fantasy
Komiksy fantastycznonaukowe
Komiksy sensacyjne
Komiksy humorystyczne
Komiksy historyczne